Кубок африканских наций 1965 был пятым розыгрышем этого турнира. Он проходил с 12 по 21 ноября 1965 года в Тунисе.

Отборочный турнир

Группа 1 
 и  отказались,  вышла на турнир, но потом тоже отказалась.

Группа 2 
Кения была дисквалифицирована
  —  — 3:2 (аннулирован)
  —  — 1:2
  —  — 3:0 (аннулирован)
  —  — 2:0
  —  — 3:1 (аннулирован)
  —  — 2:1
  —  — 2:1 (аннулирован)
  —  — 4:2 (аннулирован)
  —  — 1:0
  —  — 1:1 (аннулирован)
  —  — 1:3
  —  — 4:1
 вышла в финальный турнир.

Группа 3 
  Берег Слоновой Кости —  — 2:0
  —  Берег Слоновой Кости — 0:1
  —  — 2:1
  —  Берег Слоновой Кости — 4:2
  —  — 3:2
  Берег Слоновой Кости —  (не игрался)
 Берег Слоновой Кости вышел в финальный турнир, но после отказа ,  также вышел в финальный турнир.

Группа 4 
  —  — 2:0
  —  — 3:1
  —  — 0:2
  —  — 3:1
  —  — 2:1
  —  — 2:1
 вышел в финальный турнир.

Финальный турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
3 мяча
  Осей Кофи
  Бен Ачеампонг
  Юсташ Мангле

Примечания

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1965 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1965 году
Ноябрь 1965 года
Международные соревнования по футболу в Тунисе
1960-е годы в Тунисе